

Sigle 
 Argille e argille siltose di Salerno – sintema stratigrafico della Campania

Codici 
 AAN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di al-'Ayn (Emirati Arabi Uniti)
 aan – codice ISO 639-3 della lingua anambé

Altri progetti